Zatyki (district Gołdapski) - plaats in het district Gołdapski in Polen
 Zatyki (district Iława) - plaats in het district Iława in Polen
 Zatyki (district Olecko) - plaats in het district Olecko in Polen